

Informatique 
 Frink, langage de programmation.

Personnages de fiction 
 Professeur Frink, de la série des Simpson.

Patronymes 
 Horace Westlake Frink dit Horace Frink, psychiatre américain ;
 Elisabeth Frink (1930-1993), sculptrice anglaise ;
 John Frink (1964 - ), producteur de télévision britannique.

Homonymie de patronyme